Episomus är ett släkte av skalbaggar. Episomus ingår i familjen vivlar.

Dottertaxa till Episomus, i alfabetisk ordning 

 Episomus adumbratus
 Episomus aemulus
 Episomus albarius
 Episomus albinus
 Episomus albostigma
 Episomus andrewesi
 Episomus annulipes
 Episomus apicalis
 Episomus appendiculatus
 Episomus arcuatus
 Episomus arduus
 Episomus arrogans
 Episomus auriculatus
 Episomus aurivilliusi
 Episomus avarus
 Episomus avuncularis
 Episomus bicuspis
 Episomus bilineatus
 Episomus binodosus
 Episomus bohemani
 Episomus brevipennis
 Episomus castelnaui
 Episomus cataleucus
 Episomus celebensis
 Episomus ceylonicus
 Episomus chinensis
 Episomus chlorostigma
 Episomus clathratus
 Episomus cochinchinensis
 Episomus confinis
 Episomus connexus
 Episomus crenatus
 Episomus decipiens
 Episomus declivis
 Episomus dejeani
 Episomus distans
 Episomus distinguendus
 Episomus diutinus
 Episomus dohertyi
 Episomus dorsalis
 Episomus echinus
 Episomus exaratus
 Episomus fabriciusi
 Episomus fausti
 Episomus figulus
 Episomus figuratus
 Episomus fimbriatus
 Episomus frenatus
 Episomus freyi
 Episomus gemmeus
 Episomus gracilicornis
 Episomus griseus
 Episomus gryphus
 Episomus guttatus
 Episomus gyllenhalli
 Episomus humeralis
 Episomus iconicus
 Episomus illustris
 Episomus immaculatus
 Episomus incisipes
 Episomus incomptus
 Episomus inermicollis
 Episomus intercalaris
 Episomus irregularis
 Episomus jamamurai
 Episomus kraatzi
 Episomus kwanhsiensis
 Episomus lacerta
 Episomus laevicollis
 Episomus lateralis
 Episomus laticollis
 Episomus lentus
 Episomus limbaticollis
 Episomus lucidus
 Episomus malaccensis
 Episomus manipurensis
 Episomus marshalli
 Episomus microscutellaris
 Episomus montanus
 Episomus mori
 Episomus mundus
 Episomus nebulosus
 Episomus nigrolineatus
 Episomus nigropustulatus
 Episomus nigrosparsus
 Episomus nilgirinus
 Episomus nobilis
 Episomus nubeculosus
 Episomus obesulus
 Episomus obliquus
 Episomus oblongus
 Episomus obsoletus
 Episomus obstrusus
 Episomus obuncus
 Episomus ocellatus
 Episomus omisiensis
 Episomus parallelus
 Episomus pauperatus
 Episomus piger
 Episomus platina
 Episomus praecanus
 Episomus prainae
 Episomus profanus
 Episomus pudibundus
 Episomus pudicus
 Episomus punctiger
 Episomus pyriformis
 Episomus quadrimaculatus
 Episomus quatuornotatus
 Episomus raucus
 Episomus repandus
 Episomus sagax
 Episomus saitus
 Episomus scönherri
 Episomus sennae
 Episomus siamensis
 Episomus simulator
 Episomus singularis
 Episomus sobrinus
 Episomus socors
 Episomus stellio
 Episomus suavis
 Episomus subnitens
 Episomus subtuberculatus
 Episomus sulcicollis
 Episomus sulcipennis
 Episomus takahashii
 Episomus timidus
 Episomus truncatirostris
 Episomus tuberculatus
 Episomus turritus
 Episomus uncatus
 Episomus uniformis
 Episomus watanabei
 Episomus versutus
 Episomus vethi
 Episomus wiedemanni
 Episomus viriosus

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Episomus